RaiaDrogasil é uma empresa brasileira do setor varejista farmacêutico criada em 2011, após a fusão da Drogasil S.A. com a Raia S.A. Em janeiro de 2022, a empresa contava com mais de 2.500 lojas espalhadas pelo Brasil, e uma participação de 14% no mercado de varejo farmacêutico brasileiro. Atualmente, é a 7ª maior empresa do ramo varejista do país, e a primeira no ramo de farmácias.

História 
A RD surgiu em novembro de 2011, a partir da fusão entre a Droga Raia, fundada em 1905, e a Drogasil, fundada em 1935. Anteriormente, em agosto do mesmo ano, a Drogaria São Paulo e as Drogarias Pacheco haviam anunciado fusão, formando as Drogarias DPSP, criando, assim, a maior rede de farmácias varejistas do Brasil.

Em meados de 2012, a RaiaDrogasil superou a DPSP, e se tornou a maior rede de farmácias do país, faturando 4,6 bilhões de reais e fechando o ano com 776 lojas abertas. O modelo de negócio da companhia é baseado nas redes de farmácias (Raia, Drogasil e Onofre), uma linha de produtos variados que é comercializada pelas farmácias e através de suas plataformas digitais, além de empresas variadas de serviços relacionados à saúde e varejo farmacêutico.

Em 2015, a RD comprou a 4Bio Medicamentos, um laboratório especializado em medicamentos especiais. Já em 2019, comprou a Onofre, rede de drogarias que era controlada pelo grupo americano CVS Pharmacy e possuía 42 lojas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, as quais foram convertidas para as bandeiras Droga Raia e Drogasil.

Em 2020, a empresa criou a plataforma RD Ventures, investindo no mesmo ano em empresas como a Manipulaê, um marketplace de farmácias de manipulação e, em 2021, na Tech.fit e na HealthBit.

A empresa chegou à marca de R$ 1 bilhão de vendas de marcas próprias em 2022 (até novembro), 54,3% a mais que em 2021, quando as vendas alcançaram R$ 679 milhões, considerando o mesmo período. A primeira marca própria foi lançada em 2010, e desde então essa unidade de negócios vem crescendo na rede.

Ligações externas 
 
 
 

Empresas listadas na B3
Empresas de São Paulo (estado)
Farmácias e drogarias do Brasil
Empresas fundadas em 2011
RaiaDrogasil